Lugano (stad), een stad in het Zwitserse kanton Ticino
Lugano (district), een district van Zwitserland
Lugano (kanton), een voormalig kanton van Zwitserland